

Picon 
Le Picon est une boisson apéritive de couleur caramel qui accompagne traditionnellement la bière dans l'est et le nord de la France et en Belgique.

Les fromageries Picon, communément appelé Picon, sont des fromages originaires de Saint-Félix en Haute-Savoie.

Patronyme 

 Charline Picon, véliplanchiste française ;
 Félix Picon, skipper français ;
 Gaëtan Picon, critique littéraire. ;
 Gaétan Picon, fondateur de l'amer Picon ;
 Jade Picon (2001-), actrice, influenceuse numérique et mannequin brésilienne ;
 Jean-Baptiste Louis Picon, vicomte d'Andrezel ;
 Mikaël Picon, surfeur français ;
 Molly Picon, chanteuse yiddish ;
 Raphaël Picon, théologien français.

Picón

Patronyme  

 Mariano Picón Salas (1901-1965), écrivain, diplomate, historien vénézuélien ;
 Ricardo Lozano Picón (né en 1968) géologue et homme politique colombien.

Toponyme  

 Picón, une commune d'Espagne ;
 Picón (Abanto), un quartier d'Abanto-Zierbena au Pays basque.

Voir aussi 
 Monje Picón, un fromage à pâte persillée, fabriqué en Espagne
 Picón de Valdeón, un fromage à pâte persillée, fabriqué en Espagne
 Picón Bejes-Tresviso, un fromage à pâte persillée, fabriqué en Espagne